Castle Bernard ist der Name zweier Gebäude in Irland:
 Castle Bernard (County Cork) im County Cork
 Kinnitty Castle im County Offaly